Pierre Levée () steht für:

Gemeinden in Frankreich:
 Pierre-Levée, Gemeinde im Département Seine-et-Marne, Region Île-de-France

Schlösser:
 Château de Pierre-Levée bei Olonne-sur-Mer, Département Vendée

Megalithanlagen:
 Pierre Levée (Albas) bei Albas, Département Lot
 Pierre Levée (Beaumont-la-Ronce) bei Beaumont-la-Ronce, Département Indre-et-Loire
 Pierre Levée (Beauregard-et-Bassac) bei Beauregard-et-Bassac, Département Dordogne
 Pierre Levée (Bougon) bei Bougon, Département Deux-Sèvres
 Pierre Levée (Échauffour) bei Échauffour, Département Orne
 Pierre Levée (Fontaine-les-Bassets) bei Fontaine-les-Bassets, Département Orne
 Pierre Levée (Graçay) bei Graçay, Département Cher
 Pierre Levée (La Roche-l’Abeille) bei La Roche-l’Abeille, Département Haute-Vienne
 Pierre Levée (Poitiers) in Poitiers, Département Vienne
 Pierre Levée (Yzeures-sur-Creuse) bei Yzeures-sur-Creuse, Département Indre-et-Loire
 Pierre levée de Berthe-grille bei Sablonceaux, Département Charente-Maritime
 Pierre Levée du Grand Gât bei Moutiers-sous-Argenton, Département Deux-Sèvres
 La Pierre Levée von Soubise bei Bretignolles-sur-Mer, Département Vendée
 Pierre Levée bei Saint-Quentin-sur-Indrois, Département Indre-et-Loire, siehe Dolmen von Mallée
 La Pierre-Levée bei Aslonnes, siehe Dolmen von Laverré 
 La Pierre-Levée bei Poitiers, siehe Dolmen de la Bie
 Grande Pierre Levée (Saint-Laon) bei Saint-Laon, Département Vienne
 Petite Pierre Levée (Saint-Laon) bei Saint-Laon, Département Vienne

Menhire: 
 Menhire von Pierre-Levé bei Olonne-sur-Mer, Département Vendée, siehe Les Pierres Jumelles (Olonne-sur-Mer)
 Pierre Levée (Salles-de-Castillon) Département Gironde
 Pierre Levée de la Bretaudière bei Cholet 

Siehe auch:
 Dolmen de la Pierre Levée